Un pomar es un terreno cultivado de árboles frutales, puede referirse a:

Topónimos
 Pomar (Asturias), lugar de la parroquia de Santa Cruz, concejo de Mieres, Asturias. 
 Pomar (Badalona), barrio del municipio de Badalona, provincia de Barcelona.
 Pomar (Burgos), localidad del municipio de Medina de Pomar, provincia de Burgos.
 Pomar (Cantabria), localidad del municipio de Guriezo, Cantabria.
 Pomar (Lérida), localidad del municipio de Ribera d'Ondara, provincia de Lérida.
 Pomar (Pontevedra), lugar de la parroquia de Santa María de Samieira, concello de Poio, provincia de Pontevedra.
 Medina de Pomar, localidad y municipio de la provincia de Burgos.
 Pomar de Cinca, localidad del municipio de San Miguel de Cinca, provincia de Huesca.
 Pomar de Suso, lugar de la parroquia de Santa María de Salceda, concello de Salceda de Caselas, provincia de Pontevedra.
 Pomar de Valdivia, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 O Pomar (La Coruña), lugar da parroquia de Lamas, concello de San Sadurniño, provincia de La Coruña.
 O Pomar (Orense), lugar de la parroquia de A Arnoia, concello de A Arnoia, provincia de Orense.
 Revilla de Pomar, localidad del municipio de Pomar de Valdivia, provincia de Palencia.

Miscelánea 
 Pomar (apellido), apellido español.
 Bodegas Pomar, bodega española situada en el municipio de Valdezate, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Caso Pomar, caso policial argentino.
 Casa Pomar, edificio modernista español situado en Barcelona, Cataluña.
 Torre de los Pomar, torreón defensivo medieval español situado en el municipio de Sigüés, provincia de Zaragoza, Aragón.